Wal, een versterking van opgeworpen grond in langgerekte vorm
 om een stad te beschermen, zie stadswal
 om de geluidshinder van lijninfrastructuur (bijvoorbeeld een autosnelweg) te beperken, zie geluidswal
 een wildwal had vroeger als functie akkerland te beschermen tegen vraat van wilde dieren of vee.
 Wallen, vaak ringvormig of vierkant, werden gebruikt door de Kelten en andere oude volkeren om de grenzen van hun heiligdommen aan te geven.
 De Wallen, een aantal straten in het oudste deel van Amsterdam
 Wall Street, een straat op Manhattan
 Wal, de overgang tussen water en het vasteland
 Hogerwal en lagerwal